Riddick puede hacer referencia a:
 Riddick, protagonista de la saga de acción y ciencia ficción Las crónicas de Riddick.
 La saga propiamente dicha.
 The Chronicles of Riddick: Dark Fury, película de animación de 2004.
 The Chronicles of Riddick, segunda película de la saga (2004), continuación de Pitch Black (2000).
 Riddick, tercera película de la saga (2013).
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, videojuego de 2004.
 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, videojuego de 2009.